The Loan Shark – film del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Loan Shark – film del 1912 diretto da Otis Turner
 The Loan Shark – film del 2011 diretto da C.L. Hor